Нёви́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Нёви — в департаменте Алье.
 Нёви — в департаменте Луар и Шер.
 Нёви — в департаменте Марна.

См. также 
 Нёви-Пайу — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Южный Исудён.
 Нёви-Сен-Сепюлькр — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Нёви-Сен-Сепюлькр — кантон во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.